

Toponyme 

 Trindade, ville brésilienne de l'État de Goiás.
 Trindade,  municipalité brésilienne située dans l'État du Pernambouc.
 Trindade, île principale de l'archipel brésilien de Trindade et Martin Vaz, dans l'Atlantique Sud.
 Trindade, ville de Sao Tomé-et-Principe.

Patronyme 

 André Trindade (2001-), footballeur brésilien.
 Filomena Trindade, alias Filó (née en 1971), joueuse angolaise de handball.
 Maju Trindade (1998-), mannequin, actrice, marketing d'influence et une youtuber brésilien.
 Sérgio Trindade (1940-2020), ingénieur chimiste et chercheur brésilien.
 Tonny Trindade de Vilhena (1995-), footballeur international néerlandais.